Paulo Lopes
 Paulo Lopes (futebolista)
 Paulo Lopes de Faria

Desambiguações de antropônimos